Nussgraben und Nußgraben sind Gewässernamen:

 Nußgraben (Schreibach), rechter Zufluss der Schreibach (zum Sagenbach) gegen Ende der Langenau, Gemeinde Kreuth, Landkreis Miesbach, Bayern
 Nußgraben (Wern), rechter Zufluss der Wern bei Oberwerrn, Gemeinde Niederwerrn, Landkreis Schweinfurt, Bayern

 Nussgraben (Zeitlbach), rechter Zufluss des Zeitlbachs (zur Glonn) in Kleinberghofen, Gemeinde Erdweg, Landkreis Dachau, Bayern

Siehe auch:
 Nußbach